Природные ресурсы — межведомственный бюллетень, издающийся Институтом проблем использования природных ресурсов и экологии НАН Белоруссии. Основан в 1996 году. Выходит 4 раза в год. Тематика включает вопросы состава и размещения природных ресурсов, связанные с ними аспекты природопользования, разработки экологобезопасных и ресурсосберегающих технологий, охраны природы. С 2008 г. издаётся в Республиканском унитарном предприятии "Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный институт" с периодичностью выхода 2 раза в год. Главный редактор А.И. Лобов.

Включён в перечень ВАК Белоруссии.

Внешние ссылки 
 Веб-страница журнала

Наука в Белоруссии